|-
| 99601 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99602 - || || 2 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99603 - || || 2 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99604 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99605 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99606 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99607 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99608 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99609 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99610 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99611 - || || 8 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99612 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99613 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99614 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99615 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99616 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99617 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99618 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99619 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99620 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99621 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99622 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99623 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99624 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99625 - || || 9 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99626 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99627 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99628 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99629 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99630 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99631 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99632 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99633 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99634 - || || 11 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99635 - || || 11 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99636 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99637 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99638 - || || 11 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99639 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99640 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99641 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99642 - || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99643 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99644 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99645 - || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99646 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99647 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99648 - || 2002 HR || 16 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99649 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99650 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99651 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99652 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99653 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99654 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99655 - || || 18 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99656 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99657 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99658 - || || 17 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99659 - || || 29 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99660 - || || 29 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99661 - || || 22 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99662 - || || 21 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99663 - || || 17 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99664 - || || 18 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99665 - || || 18 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99666 - || || 30 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99667 - || || 3 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99668 - || || 5 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99669 - || || 5 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99670 - || || 6 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99671 - || || 3 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99672 - || || 6 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99673 - || || 6 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99674 - || || 4 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99675 - || || 5 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99676 - || || 6 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99677 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99678 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99679 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99680 - || || 6 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99681 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99682 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99683 - || || 8 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99684 - || || 8 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99685 - || || 8 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99686 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99687 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99688 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99689 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99690 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99691 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99692 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99693 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99694 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99695 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99696 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99697 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99698 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99699 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99700 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
9